

Geografia 
 Rosenfeld – comune tedesco

Persone 
 Alexandra Rosenfeld – modella francese
 Fanny "Bobby" Rosenfeld – atleta canadese
 Irene Rosenfeld – imprenditrice e dirigente d'azienda statunitense
 Kurt Rosenfeld – politico e avvocato tedesco
 Otto Rosenfeld (Otto Rank) – filosofo e psicoanalista austriaco
 Scott Ian Rosenfeld – chitarrista statunitense
 Herbert A. Rosenfeld – psicoanalista britannico

 Lev Borisovič Rozenfel'd (Lev Borisovič Kamenev) – rivoluzionario e politico russo